Millport (Alabama)
 Millport (Nova York)
 Millport (Escòcia)